Das Tashkent Challenger 2014 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. Oktober 2014 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 75 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 68 kB)
 Einzel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 80 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Taschkent